Trots allt kan syfta på:

 Trots allt! –  en svensk antinazistisk tidning som utgavs 1939–1945 av Ture Nerman
 Trots Allt (tidning) – tidning som skriver om livsfrågor, kultur och samhälle utifrån kristen tro 1991–2009
 Trots allt (film) – ungersk film från 1991
 Trots allt (bok) – en bok av Inger Frimansson och Ann Bakk från 1974